Yepes hace referencia a varios artículos:

Geografía
Yepes, localidad de la provincia de Toledo, España;
Cabañas de Yepes, localidad española de la provincia de Toledo;

Apellido
 Yepes (apellido), español, originario de pueblo toledano;
 Diego de Yepes, fraile español;
 Eduardo Yepes, escultor hispano-uruguayo;
 José Esteban Yepes, futbolista español 
 José Ramón Yepes, marino y escritor venezolano;
 Juan de Yepes, nombre de nacimiento de san Juan de la Cruz;
 Luis Eduardo Yepes, empresario colombiano;
 Mari Carmen Yepes, actriz española;
 María Fernanda Yepes, actriz y modelo colombiana;
 Mario Yepes, futbolista colombiano;
 Narciso Yepes, guitarrista español;
 Omar Yepes, político colombiano;
 Sebastián Yepes, músico colombiano;
 Tomás Yepes, pintor barroco español;